Донгхой:

 Донгхой — город во Вьетнаме.
 Донгхой (аэропорт) — аэропорт во Вьетнаме.